Detta är en lista över HV71s meriter i Elitserien i ishockey och HockeyAllsvenskan.

Lagmeriter

Enskild säsong

Enskild match

1 Elitserierekord

Sviter

Individuella meriter

Karriär

Säsong

Enskild match

Se även
Lista över spelare i HV71
HV71:s säsonger
HV71:s utmärkelser
Pågående säsong

Referenser
Individuella rekord - från HV71:s officiella hemsida

HV71